Натуральне число 708
 708 рік до нашої ери
 708 рік нашої ери